Adolf Rozwadowski (1813-1871), militant polonais de l'indépendance
 Tadeusz Rozwadowski (1866-1928), militaire polonais